— ежегодный марафон проходящий в японской столице Токио. В программу соревнований входит также 10-километровый забег. Марафон является одним из шести марафонов серии World Marathon Majors и имеет платиновый уровень World Athletics. Спонсор мероприятия — Tokyo Metro.

История 
Марафон стал преемником Токийского международного мужского марафона с 2007 года. А в 2009 году к нему присоединился Токийский международный женский марафон, который до этого проводился отдельно.

C 2013 года является членом World Marathon Majors.

В 2020 году марафон из-за пандемии коронавируса впервые проводился без участия атлетов-любителей, только для элитных спортсменов.

По той же причине организаторы марафона приняли также решение о его переносе в 2021 году с планируемой даты 7 марта на 17 октября, но в итоге он был отменён.

Победители 

25 января 2012 года ИААФ объявила, что Татьяна Арясова была дисквалифицирована на два года за применение допинга. Тест был проведён после Токийского марафона. Арясова лишена титула победителя, который передаётся японке Норико Хигути, занявшей второе место.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

Марафоны Японии
Международные спортивные соревнования в Токио